Кашкайш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кашкайш — муніципалітет.
 Кашкайш (парафія)